Jervand (Oost-Armeens: Երուանդ Ervand) is een Armeense voornaam van Iraanse oorsprong.

Jervand Lalajan (1864-1931), Armeens etnograaf, archeoloog en folklorist
Jervand Kotsjar (1899-1979), Armeens beeldhouwer en kunstenaar
Jervand Manarjan (1924), Iraans-Armeens acteur
Jervand Zacharjan (1946), Armeens politicus en voormalige burgemeester van Jerevan
Jervand Soekiasjan (1967), Armeens voetballer
Jervand Krbatsjjan (1971), Armeens voetballer